Распу́тник:

 Распутник — человек, который ведёт разгульный, развратный образ жизни.
 Распутник (фильм, 2000) — французский фильм, снятый режиссёром Габриэлем Агийоном.
 Распутник (фильм, 2004) — британский фильм, снятый режиссёром Лоуренсом Данмором.

См. также 
 Распутники
 Распутство